Con il termine isotopia si può intendere

 in matematica, una particolare corrispondenza tra due funzioni. Vedi la voce Omotopia
 in linguistica, la ricorrenza in un testo di parole con tratti semantici simili tra di loro. Vedi la voce Isotopia (linguistica)